Juniorverdensmesterskabet i håndbold for mænd 2011 var det 17. junior-VM i håndbold for mænd, og slutrunden med deltagelse af 24 hold afvikledes i fire arenaer i og omkring Thessaloniki, Grækenland i perioden 17. – 31. juli 2011. Spillere født i 1990 eller senere kunne deltage i mesterskabet.

Mesterskabet blev vundet af Tyskland, som i finalen besejrede Danmark med 27-18. Dermed fik tyskerne revanche for nederlaget til netop Danmark i semifinalen ved U.20-EM året før. Sejren var Tysklands anden sejr ved junior-VM for mænd, og de forsvarede dermed titlen vundet i 2009. Danmarks sølvmedaljer betød, at holdet dermed vandt medaljer for femte junior-VM i træk. Bronzemedaljerne gik til Tunesien, som i bronzekampen vandt 24-18 over Egypten. Det var første gang i junior-VM's historie, at to afrikanske hold sluttede blandt de fire bedste.

Rangering

Slutrunde

Værtsland og arenaer 

Slutrunden blev afviklet i og omkring Thessaloniki, Grækenland. Grækenland var junior-VM-værtsland for anden gang – første gang var i 1991. Kampene blev afviklet i fire arenaer:

Hold

Kvalifikation 

Asiens tre deltagere blev fundet ved det asiatiske juniormesterskab, som blev afviklet i Teheran, Iran den 23. juli – 1. august 2010. De tre bedst placerede hold ved mesterskabet, Qatar, Sydkorea og Iran, kvalificerede sig til VM-slutrunden.

I Afrika gjaldt juniorafrikamesterskabet 2010 som kvalifikation. Mesterskabet blev afholdt i Libreville, Gabon i perioden 31. juli – 8. august 2010, og de fire VM-pladser gik til de fire bedst placerede hold ved mesterskabet: Egypten, Tunesien, Algeriet og Benin.

Fra Europa var Grækenland som værtsland automatisk kvalificeret. De to bedste hold fra U.20-EM 2010 (Danmark og Portugal) kvalificerede sig direkte til slutrunden. Derudover skulle der findes yderligere otte europæiske hold, og EHF afviklede sin kvalifikationsturnering den 7. – 9. januar 2011. De otte hold, der kvalificerede sig til slutrunden, blev Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Frankrig, Tyskland, Ungarn og Rusland.

I Panamerika talte juniorpanamerikamesterskabet, som blev afholdt i Brasilia, Brasilien den 17. – 21. april 2011 som kvalifikationsstævne. Kun fem nationer deltog, og det betød, at alle fem hold, Argentina, Brasilien, Canada, Chile og Uruguay, kvalificerede sig til slutrunden i Grækenland. Efterfølgende meldte Uruguay imidlertid afbud, og den ledige plads blev overtaget af Venezuela, som var førstereserve i PATHF.

Endelig var Oceanien blevet tildelt én plads ved VM-slutrunden, men kontinentet valgte ikke at tilmelde noget hold, og den ledige plads gik i stedet til Norge, der var førstereserve i Europa.

Lodtrækning 

Lodtrækningen til gruppeinddelingen i den indledende runde blev foretaget den 16. april 2011 i Thessaloniki. Inden lodtrækningen var holdene blev fordelt i seks seedningslag – dog var de panamerikanske hold endnu ikke fundet, da lodtrækningen fandt sted.

Lodtrækningen resulterede i følgende gruppesammensætning efter at de panamerikanske deltagere var fundet.

Efterfølgende meldte Uruguay som nævnt afbud, og den ledige plads i gruppe B blev overtaget af Venezuela. IHF offentliggjorde programmet for slutrunden den 21. juli 2011.

Indledende runde 

De 24 hold var inddelt i fire grupper med seks hold i hver. I hver gruppe spillede de seks hold alle-mod-alle, og de fire bedste hold fra hver gruppe gik videre til ottendedelsfinalerne. Holdene, der sluttede som nr. 5 eller 6 i hver gruppe, spillede videre i placeringsrunden om 17.- til 24.-pladserne.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalekampe 

Seksten hold var gået videre til ottendedelsfinalerne fra den indledende runde, og herfra blev turneringen afviklet som en ren cupturnering. Taberne i ottendedelsfinalerne gik videre til placeringskampene om 9.- til 16.-pladsen, taberne i kvartfinalerne spillede videre om 5.- til 8.-pladsen, mens taberne i semifinalerne spillede om bronzemedaljerne i bronzekampen.

Placeringskampe 

Placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der blev slået ud i kvartfinalerne. Holdene mødtes først i to semifinaler, hvorfra vinderne gik videre til kampen om 5.-pladsen, mens taberne måtte tage til takke med at spille om 7.-pladsen.

Placeringskampene om 9.- til 16.-pladsen havde deltagelse af de otte hold, der blev slået ud i ottendedelsfinalerne. Holdene mødtes først i fire kvartfinaler, hvorfra vinderne gik videre til kampene om 9.- til 12.-pladsen, mens taberne måtte tage til takke med at spille om 13.- til 16.-pladsen.

Placeringskampene om 17.- til 20.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der endte på femtepladserne i grupperne i den indledende runde. Holdene mødtes først i to semifinaler, hvorfra vinderne gik videre til kampen om 17.-pladsen, mens taberne måtte tage til takke med at spille om 19.-pladsen.

Placeringskampene om 21.- til 24.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der endte på sjettepladserne i grupperne i den indledende runde. Holdene mødtes først i to semifinaler, hvorfra vinderne gik videre til kampen om 21.-pladsen, mens taberne måtte tage til takke med at spille om 23.-pladsen.

All star-hold 

Christian Dissinger blev kåret som mesterskabets mest værdifulde spiller.

Topscorere

Kilder / eksterne henvisninger 
 XVIII I.H.F. MEN'S JUNIOR WORLD HANDBALL CHAMPIONSHIP  
 IHF – XVIII Men's Junior World Championship 2011-Greece

Noter 

Håndbold i 2011
VM i håndbold